La temporada de 1956 del Campionat del món de motociclisme fou la 8a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. John Surtees s'hi va imposar només corrent i guanyant la meitat de curses del campionat. Cal destacar la gran actuació de l'equip Montesa a 125cc que va obtenir els primers podis en el campionat en la cursa més emblemàtica, el TT de l'Illa de Man.

Grans Premis

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions esportives del 1956